Osoby:
 Gustavo Kuerten – brazylijski tenisista
 Luiz Kuerten – brazylijski polityk

Zobacz też:
 Kürten (ujednoznacznienie)